Arizmendi bzw. Arizméndi ist der Familienname folgender Personen:

 Baby Arizmendi (1914–1962), mexikanischer Boxer
 Felipe Arizmendi Esquivel (* 1940), mexikanischer Geistlicher
 Javier Arizmendi (* 1984), spanischer Fußballspieler
 Julen Luís Arizmendi Martínez (* 1976), spanischer Schachspieler
 Salvador Arizméndi (* 19**), mexikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Arismendi